Il y eut deux batailles de la Marne, toutes deux au cours de la Première Guerre mondiale. Cependant, le nom se réfère en général à la première, qui eut lieu en 1914 ; la seconde se déroula quant à elle en 1918 :
 Première bataille de la Marne, du 5 au  ;
 Seconde bataille de la Marne, du  au .